est une expression anglaise qui peut faire référence à :

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kelly Clarkson présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi